Podhajský nebo Podhajská nosí více různých osobností jako svoje příjmení nebo různá místa jako svůj název:

příjmení
 Alois Podhajsky (1898–1973) – rakouský plukovník, jezdecký instruktor a spisovatel
 Alois Podhajský (1864–1946) – československý armádní generál
 Karel Podhajský (* 1973) – český fotbalista
 Karel Podhajský (kynolog) (1871–1930) – český myslivec, kynolog a autor odborné literatury
ženský tvar s přechýlením
 Lenka Podhajská (1921–1946) – česká herečka
 Minka Podhajská (1881–1963) – česká výtvarnice, návrhářka hraček a designérka
 Růžena Nebušková-Podhajská (1885–1935) – česká klavíristka a pedagožka
 Zdenka Podhajská (* 1945) – česká botanička

geografie
 Podhájská – vrch v okrese Hradec Králové nedaleko obce Starý Bydžov
 Podhájska – obec na Slovensku v okrese Nové Zámky
 Strojírna Ing. Otakar Podhajský – zaniklý průmyslový areál v Praze 10-Hostivaři